Vierordt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Vierordt (1853–1943), tysk medicinare och medicinhistoriker
 Karl von Vierordt (1818–1884), tysk fysiolog
 Karl Friedrich Vierordt (1790–1864), tysk historiker och pedagog

Tyska efternamn